Krafft bezeichnet:

 Krafft von Festenberg, das Geschlecht der Krafft von Festenberg auf Frohnberg, die von einer alten Ulmer Patrizierfamilie abstammen
 einen deutschen Familiennamen, siehe Krafft (Familienname)
 Krafft (Mondkrater), benannt nach Wolfgang Ludwig Krafft
 einen Ortsteil von Erstein, Frankreich

Krafft ist ein deutscher, kaum noch gebräuchlicher, männlicher Vorname:
 Krafft Arnold Ehricke (1917–1984), deutsch-amerikanischer Raketentechniker
 Krafft Werner Jaeger (1919–2008), Offizier der Wehrmacht, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Crafft
 Krafft-Ebing
 Krafft-Ebing (Adelsgeschlecht)
 Kraft (Begriffsklärung)
 Krafft von Dellmensingen, siehe Dellmensingen (Begriffsklärung)
 Krafft-Medaille, Auszeichnung der International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI)